Tormyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tormyrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Tormyrtjärnarna, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,

Se även 
Torrmyrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn